Fästorna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fästorna (Föglö, Åland), 
 Fästorna, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar